Breguet oder Bréguet ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Breguet (* 1950), Schweizer Terrorist
 Abraham Louis Breguet (1747–1823), Schweizer Uhrmacher
  

Breguet steht für:
 Ateliers d’Aviation Louis Breguet, ehemaliger französischer Flugzeughersteller
 Montres Breguet, Schweizer Uhrenmanufaktur
 Breguet Atlantic, Langstrecken-Seeaufklärer
 Breguet’sche Reichweitenformel, Formel zur Berechnung der Reichweite eines Flugzeugs